Marka eller Marca kan syfta på:

 Marca (släkte) – ett släkte av fjärilar
 Marca (tidning) – en spansk daglig sporttidning
 Konvertibilna marka – en valuta som används i Bosnien och Hercegovina

Geografi

Norge 
 Marka, Oslo – ett skogsområde som omger Oslo

Somalia 
 Marka –  en hamnstad, se Merca

Spanien 

 Marçà, kommun, Katalonien, Província de Tarragona,

Sverige 

 Marka socken – en socken i Västergötland ingick i Vilske härad
 Marka landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Marka församling – en tidigare församling i Skara stift i Falköpings kommun –2010
 Marka kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Mössebergs församling i Skara stift
 Marka, Falköpings kommun – en kyrkby i Marka socken, Falköpings kommun
 Marka distrikt – ett distrikt i Falköpings kommun och Västra Götalands län 2016–

Österrike 

 Marz (kommunhuvudort), Burgenland, Politischer Bezirk Mattersburg, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar